Alexandre-Jean-Joseph de la Ville de Mirmont (1783—1845), diplomate et auteur dramatique.
 Henri de la Ville de Mirmont (1858—1924), petit-fils du précédent, professeur, traducteur d'œuvres de Cicéron.
 Son épouse Sophie Malan publia sous le nom de Madame Henri de La Ville de Mirmont.
 Jean de La Ville de Mirmont (1886—1914), fils des deux précédents, poète et homme de lettres mort pour la France.